Křestní jméno či příjmení Levin nosí více různých osobností:

 Harry Levin (1912–1994) – americký literární teoretik a kritik
 Ira Levin (1929–2007) – americký spisovatel, dramatik a písňový textař
 Janna Levinová (* 1967) – americká docentka fyziky a kosmologie, popularizátorka vědy a spisovatelka
 Jariv Levin (* 1969) – izraelský politik, poslanec za stranu Likud
 Jicchak-Me'ir Levin (1893-1971) – polsko-izraelský ultraortodoxní politik a ministr
 Nachum Levin (1905-1967) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Pete Levin (* 1942) – americký hudebník a hudební skladatel
 Rob Levin (Lilo; 1955-2006) – zakladatel freenode IRC sítě a vlastník PDPC
 Šalom Levin (1916-1995) – izraelský politik a poslanec Knesetu
 Taťjana Levinová (* 1977) – ruská atletka, běžkyně na 200 m
 Tony Levin (* 1946) – americký baskytarista
 Tony Levin (bubeník) (1940-2011) – britský jazzový bubeník
 Zoe Levin (* 1993) – americká herečka

křestní jméno
 Levin Leontevič August Theophil von Bennigsen (1745–1826) – generál ruské armády německého původu
 Levin Corbin Handy (1855-1932) – americký portrétní fotograf
 Levin Friedrich von Bismarck (1703-1774) – pruský ministr soudnictví
 Levin Möller (1709-1768) – švédský luterský teolog a matematik

jméno města
 Levin (město) – město na jihu Severního ostrova na Novém Zélandu

Související články 
 Levín – více různých významů
 Levine
 Lewin

Externí odkazy